50 Armia (ZSRR)
 50 Armia Rakietowa